Fareb est un film indien réalisé par Jugal Kishore en 1968.
 Fareb est un film indien réalisé par Vikram Bhatt en 1996.
 Fareb est un film indien réalisé par Deepak Tijori en 2005.